Farell ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Farell (1918–2008), österreichische Schauspielerin

Farell ist der Künstlername von:
 Brioni Farell (1940–2018), griechisch-US-amerikanische Schauspielerin, siehe Xenia Gratsos
 Fabian Farell (* 1995), deutscher DJ und Musikproduzent

Siehe auch:
 Farrell